Bogra steht für:
 Bogra (Stadt), eine Stadt in Bangladesch
 Bogra, ein Distrikt in Bangladesch, siehe Bogura (Distrikt)
 Bogra (Mondkrater)

Personen:
 Muhammad Ali Bogra (1909–1963), pakistanischer Politiker